Алекса́ндр Тимофе́евич Тимофе́ев (1883 — 27 октября 1917) — солдат команды двинцев.

Биография 
Родился в деревне Молодошково Порховского уезда Псковской губернии в семье крестьянина. Служил стражником в Порхове, а потом в Пскове. Со временем стал помогать арестованным большевикам. Был призван в царскую армию и отправлен на фронт. Погиб в первом бою на Красной площади в борьбе за Советскую власть около Воскресенских ворот.

Похоронен у .

Литература 
 Абрамов Алексей. У Кремлёвской стены. — М.: Политиздат, 1988. — ISBN 5-250-00071-1

Революционеры России
Убитые на Красной площади